Regno Unito
Higham – parrocchia civile del Kent
Higham – parrocchia civile del distretto di Babergh, Suffolk
Higham – parrocchia civile del distretto di Forest Heath, Suffolk
Higham – località del borough di Barnsley, South Yorkshire